Пуерто ел Ранчо има више значења:

 Пуерто ел Ранчо (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто ел Ранчо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику